Austria:
 Katzelsdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land
 Katzelsdorf – miejscowość w gminie Tulbing, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Tulln